Okręty US Navy o nazwie USS  "Wanderer":
 Pierwszy "Wanderer" był szkunerem i byłym statkiem niewolniczym zatrzymanym przez Marynarkę. W służbie w latach 1861-1865, w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi "Wanderer" (SP-2440) był okrętem patrolowym, będącym w służbie w latach 1917-1918.
 Trzeci "Wanderer" (SP-132) był jachtem parowym zbudowanym w 1897 i będącym w służbie US Navy w latach 1917-1919.

Wanderer